|-
| 39201 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39202 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39203 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39204 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39205 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39206 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39207 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39208 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39209 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39210 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39211 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39212 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39213 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39214 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39215 - ||  || 7 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39216 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39217 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39218 - ||  || 18 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39219 - ||  || 20 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39220 - ||  || 19 decembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 39221 - ||  || 20 decembrie 2000 || Ondřejov || , 
|-
| 39222 - ||  || 20 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39223 - ||  || 28 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39224 - ||  || 24 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 39225 - ||  || 23 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39226 - ||  || 23 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39227 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39228 - ||  || 29 decembrie 2000 || Ondřejov || 
|-
| 39229 - ||  || 31 decembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 39230 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39231 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39232 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39233 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39234 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39235 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39236 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39237 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39238 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39239 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39240 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39241 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39242 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39243 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39244 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39245 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39246 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39247 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39248 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39249 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39250 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39251 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39252 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39253 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39254 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39255 - ||  || 30 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 39256 - ||  || 19 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 39257 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39258 - ||  || 17 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 39259 - ||  || 23 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39260 - ||  || 26 decembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 39261 - ||  || 26 decembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 39262 - ||  || 26 decembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 39263 - ||  || 27 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 39264 - ||  || 27 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 39265 - ||  || 3 ianuarie 2001 ||  || 
|-
| 39266 - ||  || 1 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39267 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39268 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39269 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39270 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39271 - ||  || 3 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39272 - ||  || 3 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39273 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39274 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39275 - ||  || 5 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39276 - ||  || 3 ianuarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 39277 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39278 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39279 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39280 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39281 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39282 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39283 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39284 - ||  || 26 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39285 - ||  || 26 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39286 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39287 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39288 - ||  || 2 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39289 - ||  || 2 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 39290 - ||  || 2 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 39291 - || 2001 DG || 16 februarie 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 39292 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39293 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39294 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39295 - ||  || 18 februarie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 39296 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 39297 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39298 - ||  || 20 martie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 39299 - ||  || 17 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39300 - ||  || 30 aprilie 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-